Dragonworld bezeichnet:
 Dragonworld (Computerspiel), US-amerikanisches Computerspiel aus dem Jahr 1984
 Dragonworld (Film), US-amerikanisch-britisch-rumänischer Märchenfilm aus dem Jahr 1994